HVK steht für:
 Hauptverteidigungskräfte
 Hólmavík Airport, Flughafen von Hólmavík, Strandabyggð, Island

HVK